Osni Oliveira Noberto da Silva (Jacobina, 18 de Abril de 1986) é um escritor e professor brasileiro. Docente do Departamento de Ciências Humanas, campus IV da Universidade do Estado da Bahia. É Licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, Especialista em Educação Especial pela mesma instituição e Mestre e Doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia.
Fundador e líder do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Especial e Educação Física Adaptada (GEPEFA). É também o criador do primeiro curso de Especialização em Atividade Física para pessoas com deficiência do Norte-Nordeste e um dos primeiros do país.

Livros publicados 
Inclusão nas aulas de Educação Física: concepções de professores na educação básica. 1ª. ed. Saarbrucken: Novas Edições acadêmicas, 2015. 181p.

Formação profissional em Educação Física no Brasil: história, conflitos e possibilidades. 1ª. ed. Jundiaí: Paco Editorial, 2015. 164p.

Diversidade e Movimento: diálogos possíveis e necessários. (Orgs), com Jorge Lopes C.Neto. 1ª. ed. Curitiba: Editora CRV, 2016. 254p.

Capim Grosso: uma histórica contada através do esporte. Com Gildison A. Souza. 1ª. ed. Curitiba: Editora CRV, 2016. 234p.
Naturais de Jacobina
Alunos da Universidade Estadual de Feira de Santana
Alunos da Universidade Federal da Bahia
Professores da Universidade do Estado da Bahia